Sophiental ist eine Ortsbezeichnung:

 in Deutschland
 ein Ortsteil der Gemeinde Wendeburg im Landkreis Peine, Niedersachsen; siehe Sophiental (Wendeburg)
 ein Weiler der Gemeinde Breklum im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 ein Weiler der Gemeinde Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

 in Polen
 Miłobądź (ehemals Sophiental im Landkreis Rummelsburg, Pommern), eine Ortschaft der Woiwodschaft Pommern; siehe Kołczygłowy
 Name? (ehemals Sophiental im Landkreis Namslau, Niederschlesien), eine Ortschaft der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch:
 Sofijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj) (Sofiental, damals Bessarabien), Oblast Odessa, Ukraine
 Sophienthal